Selbjørn bru är en 348 m lång Konsolbro. Bron knyter samman öarna Selbjørn med Huftarøy i Austevoll, Norge. Bron öppnades 11 februari 1980 och är en del av  fylkesvei 546.

Austevolls kommun
1980 i Norge
Broar invigda 1980
Byggnader i Vestland fylke
Broar i Norge
Transport i Vestland fylke